Metal patente são algumas ligas resistentes ao atrito utilizadas em mancais do tipo bronzina. Também são conhecidas por muitos outros nomes, tais como Metal Branco, Metal Babbitt ou simplesmente Babbitt. Os dois últimos nomes são uma referência a Isaac Babbitt (inventor norte-americano), que inventou a primeira liga deste tipo em 1839, visando sua aplicação em mancais de eixos de máquinas a vapor.

Normas internacionais especificam atualmente pelo menos 14 ligas de Metal Patente, com diferentes composições químicas e propriedades. Existem as ligas à base de Sn (Estanho), ligas à base de Sn e Pb (Chumbo) e ligas à base de Pb. Outros elementos como Sb (Antimônio) e Cu (Cobre) são também empregados.

São materiais de baixo ponto fusão e baixo coeficiente de atrito.

Ligas metálicas